Успеновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Успеновское сельское поселение — входит в Белогорский район Амурской области
 Успеновское сельское поселение — входит в Бурейский район Амурской области
 Успеновское сельское поселение — входит в Завитинский район Амурской области
 Успеновское сельское поселение — входит в Ивановский район Амурской области
 Успеновское сельское поселение — входит в Петровский район Тамбовской области